Köpping ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd-Michael Köpping († 1989), deutsches Mordopfer, siehe Göhrde-Morde
 Heinz Köpping, deutscher Fußballspieler
 Helmut Köpping (* 1967), österreichischer Kino- und Theaterregisseur
 Karl Köpping (1848–1914), deutscher Maler und Kupferstecher
 Klaus-Peter Köpping (1940–2017), deutscher Ethnologe
 Petra Köpping (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)

Köpping steht für:

 eine Reederei in Schülp bei Rendsburg, siehe Reederei Jörg Köpping

Siehe auch:

 Köping